Imbert puede referirse a:
 Imbert (apellido), apellido francés.
 Imbert (República Dominicana), localidad de la provincia de Puerto Plata, República Dominicana.
 Chantenay-Saint-Imbert, comuna en el departamento de Nièvre, Francia central.